Eubanks ist der Name mehrerer

Personen:
 Charles Eubanks (1948–2022), US-amerikanischer Jazzpianist
 Christopher Eubanks (* 1996), US-amerikanischer Tennisspieler
 Duane Eubanks (* 1969), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Horace Eubanks (1894–1948), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Kevin Eubanks (* 1957), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Luther Boyd Eubanks (1917–1996), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Robin Eubanks (* 1955), US-amerikanischer Jazzposaunist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eubanks (Mississippi), im George County – nicht mehr existent
 Eubanks (North Carolina), im Orange County
 Eubanks (Oklahoma), im Pushmataha County
 Eubanks (Virginia), im Loudoun County
 Eubanks Ford (Kentucky)

Sonstiges:
 Eubanks Creek, Fließgewässer im Hinds County, Mississippi
 Eubanks Point, Landspitze in den Jones Mountains, Ellsworthland, Antarktika
 Mount Eubanks, Berg im Palmerland, Antarktika